Transvaal puede referirse a:

 República de Transvaal, una antigua república (1856-1877 y 1881-1902).
 Colonia de Transvaal, una antigua colonia británica (1877-1881 y 1902-1910).
 Provincia del Transvaal, una antigua provincia sudafricana (1910-1994).
 Transvaal Septentrional, otro nombre para la provincia sudafricana de Limpopo.
 Transvaal FC, equipo de fútbol de Surinam.